Pierwszy rząd Arsenija Jaceniuka
 Drugi rząd Arsenija Jaceniuka